La Coppa d' Olanda 2006-07 fu la 89ª edizione della competizione.

1º turno

2º turno

3º turno

Fase Finale

Ottavi di finale

Quarti di finali

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 Results by Ronald Zwiers 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Edizioni della Coppa d'Olanda